

Astronomia 
 14154 Negrelli – asteroide della fascia principale

Persone 
 Giuseppina Negrelli – donna trentina, nota per la sua presunta partecipazione alle guerre napoleoniche del 1809.
 Leo Negrelli – politico italiano
 Luigi Negrelli – ingegnere italiano dalla cittadinanza austriaca
 Nicola Negrelli – poeta e politico italiano
 Rainer Negrelli – pittore tedesco